Coppa di Serbia 2019-2020 – edizione della competizione di calcio maschile serba
 Coppa di Serbia 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo femminile serba
 Coppa di Serbia 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile serba